Okręty US Navy o nazwie USS  "Victorious":
 Pierwszy USS "Victorious" (ID-3514) był okrętem zaopatrzeniowym, który został wcielony do służby w 1918.
 Drugi USNS "Victorious" (T-AGOS-19) był okrętem badawczym. Wcielony do służby w 1991.

Victorious